Ејткин има више значења:
 Округ Ејткин (Минесота)
 Ејткин (Минесота)